GNP est un sigle qui peut désigner :
 Gross national product (en français, produit national brut), la production annuelle de richesses créées par un pays ;
 Grenada National Party (en français, Parti national grenadien), un parti politique de Grenade ;
 Gesuiwerde Nasionale Party (en français, Parti national purifié), le nom du courant résiduel du parti national d'Afrique du Sud entre 1934 et 1940.

Voir aussi 
 GECT GNP ou GECT Galice-Nord du Portugal, un groupement européen de coopération territoriale